Hieronder volgt een lijst van WWE Championship-winnaars, gesorteerd van langstzittende titelhouder tot kortstzittende.

Zie ook
 WWE Championship
 Lijst van WWE Champions

Externe links
 Titelhistorie volgens WWE

WWE Championship
Lijsten professioneel worstelen